Чемпионат Эстонии по футболу 1959 года — 15-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 10 команд. Чемпионом в третий раз стал «Калев» (Юлемисте).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1959
Футбол в СССР в 1959 году
1950-е годы в Эстонии